Соревнования в тройном прыжке у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 3 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 17 прыгуний, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующей зимней чемпионкой мира в тройном прыжке являлась Юлимар Рохас из Венесуэлы.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Основные соревнования в тройном прыжке у женщин состоялись 3 марта 2018 года. Действующая чемпионка Юлимар Рохас впервые вышла в сектор с августа 2017 года, когда она выиграла летнее мировое первенство. Прыгунья из Венесуэлы долгое время шла на втором, а затем и третьем месте, уступая Кимберли Уильямс из Ямайки и Ане Пелетейро из Испании, которые установили личные рекорды. Однако одного удачного прыжка на 14,63 м в пятой попытке оказалось для неё достаточно, чтобы защитить звание чемпионки мира.

Примечания

Ссылки 
 

тройной